Jucás — povo indígena extinto do sul da então capitania do Ceará
 Jucás (Ceará) — município brasileiro do estado do Ceará
 Rio Jucá — rio brasileiro que banha o estado do Ceará
 Alto do Jucá — bairro do município de Iguatu, Ceará

Personalidades 
 José Jucá de Queirós Lima (1851-1933) — político brasileiro
 Antônio Jucá (1915-1965) — político brasileiro
 Romero Jucá (1954) — político brasileiro
 Marcelo Jucá (1963) — ex-nadador brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos